Coffeeville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coffeeville (Alabama)
 Coffeeville (Arkansas)
 Coffeeville (Mississippi)
 Coffeeville (Texas)

Siehe auch: Coffeyville